Zmagania mężczyzn do 80 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 19 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawieni zawodnicy 
  Mehdi Khodabakhshi
  Aaron Cook
  Cheick Sallah Cissé
  Albert Gaun
  Lutalo Muhammad
  Tahir Güleç
  Nikita Rafalovich
  Ismaël Coulibaly

Turniej

Klucz 
 SDP – wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016